Gandhinagar (district)
 Gandhinagar (stad)